Villa San Marco, presso gli scavi archeologici di Stabia
Villa San Marco, a Santa Flavia
Villa San Marco, a Merano